Ниже приведен список американских мыльных опер по дате показа.

Примечания 

США
Мыльн